

Carriera

Nazionale 
Convocata con la nazionale danese Under-19 fin dal 2016, condivide con le compagne l'accesso alla fase finale all'Europeo di Svizzera 2018, fermata alle semifinali dalla  che in quell'edizione conquista il suo terzo titolo.

Dopo una parentesi nella formazione Under-23 nel 2018, dall'anno seguente entra in rosa con la nazionale maggiore facendo il suo debutto il 21 gennaio nell'amichevole vinta per 1-0 sulla  rilevando Pernille Harder al 46'.

Palmarès 
 
Brøndby: 2018-2019

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatrici della Nazionale danese